Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1981 des Internationaux de France de tennis.

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 1981
Simple messieurs des Internationaux de France
Sport en France en 1981
Tennis en mai 1981
Tennis en juin 1981